По попису становништва 1991. у СФРЈ у СР Босни и Херцеговини је живјело 4.364.649 становника. Од тога је Хрвата било 755.883, Муслимана 1.905.274, Срба 1.369.883, Југословена 239.857 и осталих 93.752. Укупна површина СР БиХ је 5.051.145 -{ha}- (50.511,45 -{km2}-).

Подаци су прикупљени током последње недеље у марту те године. Било је 109 општина, од којих 10 је било у Сарајеву.

Национални састав по општинама 

Легенда:

Етничке карте 

∗ Сарајево

∗ Брчко

Види још 
 Попис становништва 1991. у СФРЈ

Извори 
 Становништво према националној припадности и површина насеља, попис 1991., Босна и Херцеговина

 

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина у 1991.